Christopher Pike, personnage de Star Trek ;
 Christopher Pike, auteur américain.